Francisco (de) Ávila puede referirse a:

 Francisco de Ávila (1519-1601), teólogo jesuita español;
 Francisco Dávila y Guzmán (1548 - 1606), cardenal español, también conocido como Francisco de Ávila
 Francisco de Ávila (1573-1647), religioso peruano - extirpador de idolatrías;
 Henrique Francisco d'Ávila (1833-1903), político brasileño (:w:pt);
 Francisco Ávila Camberos (1943-), político mexicano (:w:en);

en:Francisco de Ávila (disambiguation)